Mataviejas puede referirse a:

 José Antonio Rodríguez Vega, asesino en serie español conocido como el Mataviejas.
 Río Mataviejas, en la provincia de Burgos (España).